Макгилл, Маги́лл (также МакГилл; ) — фамилия ирландского происхождения, а также топоним.

Носители фамилии 
 
  — австралийский орнитолог.
 Макгилл, Билл (род. 1939) — американский баскетболист из Техаса.
  — ирландский футболист.
 Макгилл, Брюс (род. 1950) — американский актёр.
 Мак-Гилл, Джеймс (1744—1813) — шотландско-канадский торговец, офицер и филантроп.
 Мак-Гилль, Евгения Ивановна (1832—1918) — российская предпринимательница и филантроп шотландского происхождения.
 Мойна Макгилл (1895—1975) — ирландская актриса, мать Анджелы Лэнсбери.
 Мак-Гилль, Роман Романович (1824—1893) — российский предприниматель и филантроп шотландского происхождения, супруг Евгении Мак-Гилль.
 Макгилл, Эверетт (род. 1945) — американский актёр.
 Макгилл, Энтони (род. 1991) — шотландский профессиональный игрок в снукер.

Персонажи 
 Джеймс Морган Макгилл (Сол Гудман) — персонаж американских телесериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу».

Топоним 
 Макгилл — населённый пункт и статистически обособленная местность в округе Уайт-Пайн, штат Невада, США.

Другое 
 (6904) Макгилл — астероид главного пояса.
 Университет Макгилла — старейший и известнейший университет Канады.

Примечания